Akronim SEB:
 Skandinaviska Enskilda Banken
 Sophie Ellis-Bextor
 gronkowcowa enterotoksyna B

Imię Seb:
 Sebastian Coe
 Sébastien Lefebvre